Sankt Severin kan have flere betydninger:

Personer 
 Severin fra Bordeaux - helgen fra 300-400-tallet.
 Severin fra Köln - helgen fra 300-tallet.
 Severin fra Noricum - helgen fra 400-tallet.

Steder 
 Sct. Severin - kirke i Haderslev.
 Fællesskolen Hammelev Sct. Severin - skole i Haderslev.
 St. Severin - kirke i Keitum på Sild.
 Saint-Séverin - fransk kommune i departementet Charente.
 Saint-Séverin-sur-Boutonne - fransk kommune i departementet Charente-Maritime.
 Saint-Séverin-d'Estissac - fransk kommune i departementet Dordogne.